

Чубек — село, район імені Мір Саїда Алії Хамадоні, Хатлонська область
 Чубек — річка у Хатлонській області, ліва притока Кизилсу